Garzón (Uruguai), localitat de l'Uruguai al departament de Maldonado
 Garzón (Colòmbia), localitat colombiana al departament de Huila
 Manuel Blasco Garzón (1885-1954), advocat i polític
 Baltasar Garzón Real (1955), magistrat espanyol
 Jaime Garzón
 José Antonio Garzón Roger (1963), historiador dels escacs i periodista valencià
 José Luis Garzón Muñoz (1974), futbolista català
 Alberto Garzón Espinosa (1985), polític i economista espanyol
 Miguel Ángel Llera Garzón (1979), futbolista andalús
 Operació Garzón, operació policíaca que consistí en la detenció de 45 persones vinculades al moviment independentista català